

Carriera
Lisa-Maria Moser ha partecipato come wild-card al torneo di Bad Gastein nel luglio 2013. In tale circostanza l'austriaca ha debuttato in un main-draw di un torneo WTA. Al primo turno ha battuto Elena Bogdan in tre set, al secondo ha eliminato la tedesca Mona Barthel. Ai quarti di finale la Moser è stata eliminata dalla ceca Andrea Hlaváčková.

Record e statistiche

Singolare

Altri progetti

Collegamenti esterni